HP har flere betydninger:
 HP Inc. - amerikansk computer- og printerproducent
 Hewlett-Packard - en forhenværende amerikansk computer- og it-virksomhed.
 Horsepower - engelsk for Hestekraft.
 Harry Potter - fiktiv person i bøgerne af samme navn.
 Hjørring Privatbaner - et tidligere jernbaneselskab.

Se også 
 HP Sauce